Jacob Carstensen ist der Name folgender Personen:

* Jacob Carstensen (Biologe) (* 1966), dänischer Biologe und Ökologe
 Jacob Carstensen (Schachspieler) (* 1977), dänischer Schachspieler 
 Jacob Carstensen (Schwimmer) (* 1978), dänischer Schwimmer